«Торонто стар» ( «звезда Торонто») — одна из крупнейших ежедневных канадских газет. Принадлежит компании [en], являющейся подразделением , которая, в свою очередь, является частью медиа-корпорации .

Основана в 1892 году под названием , затем . В первые годы своего существования газета испытывала трудности. Однако с приходом , который был редактором с 1899 года по 1948 год, издание стало успешно развиваться. По состоянию на 2009 год, тираж в рабочие дни составлял 280 тыс. экземпляров, субботний выпуск — 460 тыс., воскресный — 317 тыс.

В 1971 году газета сменила название на «The Toronto Star» и переехала в новое 25-этажное здание One Yonge Street. В мае 2007 года «Торонто стар» значительно изменила дизайн издания.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 History of the Toronto Star
 Официальный сайт TorStar

Газеты Канады
Торонто